Кумар, Ашок:
 Кумар, Ашок (1911—2001) — индийский актёр.
 Кумар, Ашок (род. 1950) — индийский хокеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 См. также